Aanslag op Alois Bamberger
 Bamberger-omlegging
 Bamberger Symphoniker
 Ziekte van Marie-Bamberger

Personen met de achternaam Bamberger
 Eugen Bamberger, een Duits chemicus 
 Ludwig Bamberger, een Duitse filmregisseur en schrijver